Мэ́ттью Ба́ртон Бра́ун (; род. 10 января 1981 года, Джеймстаун, штат Огайо, США), более известный как Мэтт Браун — американский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в полусредней весовой категории. Профессионально выступая с 2004 года, Браун участвовал в 7-м сезоне шоу «The Ultimate Fighter» и является рекордсменом по количеству досрочных побед, а также побед нокаутом, среди бойцов UFC в полусреднем весе.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (4 раза) в боях против Джордана Мейна, Эрика Силвы, Робби Лоулера и Брайана Барберены
 Обладатель премии «Выступление вечера» (3 раза) в боях против Эрика Силвы, Диего Санчеса и Диего Лимы
 Обладатель премии «Нокаут вечера» (1 раз) в бою против Майка Пайла
 Наибольшее количество нокаутов среди бойцов UFC в полусреднем весе (12)
 Находится на втором месте (делит его с Витором Белфортом) по количеству нокаутов среди бойцов UFC (12)
 Наибольшее количество досрочных побед среди бойцов UFC в полусреднем весе (14)
 Наибольшее количество боёв среди бойцов UFC в полусреднем весе (29)

Статистика выступлений в MMA

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств США